Niemcy:
 Frankfurt-Nieder-Eschbach – dzielnica Frankfurtu nad Menem  
 Frankfurt-Nieder-Eschbach – okręg administracyjny we Frankfurcie nad Menem

Zobacz też:
 Eschbach
 Nieder